Het Dinghuis (Maastricht), middeleeuwse rechtbank, heden VVV-kantoor te Maastricht
Het Dinghuis (Deurne), voormalig gerechtsgebouw bij het Groot Kasteel te Deurne
Het Dinghuis (Kampen), voormalig stadhuis van Kampen